Panelita puede referirse a:
 el nombre común de la planta Anoda cristata; o
 el nombre común de la planta Helicteres guazumifolia.